Корониљас има више значења:

 Корониљас (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корониљас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корониљас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корониљас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Корониљас (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику